Benz steht für:

 Benz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein Fahrzeug der Automarke Mercedes-Benz (umgangssprachlich)

Unternehmen:
 Benz & Cie., ehemalige Automobilfirma von Carl Benz in Mannheim
 C. Benz Söhne, ehemalige Automobilfirma von Carl Benz in Ladenburg
 Gotthilf Benz Turngerätefabrik, Sportgeräte-Hersteller aus Winnenden bei Stuttgart gegründet von Gotthilf Benz  
 Rolf Benz (Unternehmen), deutscher Möbelhersteller
 Getränkemärkte in Stuttgart, siehe Orterer Gruppe

Benz ist der Name folgender Orte:
 Benz (Usedom), eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Benz (bei Wismar), eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Benz (Malente), eine Dorfschaft der Gemeinde Malente im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Gustow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Benz, deutscher Name für das Dorf Benice (Kamień Pomorski) in Polen

Siehe auch:
 Beenz
 Bens
 Bentz
 Bendz
 Benzz, britischer Rapper
 Penz
 Benz Lake
 Benz-Pass
 Daimler-Benz
 :Kategorie:Benz & Cie. zu den Fahrzeugen aus dem Unternehmen von Carl Benz